Іванова Наталія Володимирівна — українська вокалістка, диригент
Іванова Наталія Миколаївна — російська художниця, сценограф
Іванова Наталія Павлівна — радянська, російська і таджицька спортсменка

Сторінки зі списками однофамільців-тезок